Wetmore kan syfta på:

Geografi
 Wetmore, Colorado
 Wetmore, Kansas, ort i Nemaha County i Kansas, USA

Personer
 George P. Wetmore (1846–1921), amerikansk politiker
 William Wetmore Story (1819–1895), amerikansk skulptör och författare
 Wetmore (auktor) – flera personer